O design gráfico na Idade Moderna refere-se à comunicação visual desenvolvida no período entre a tomada de Constantinopla (1453) e a eclosão da Revolução Francesa (1789).

Mas para essa história do design gráfico, o grande marco inicial é a impressão da Bíblia de Gutenberg (1455), a primeira grande revolução na comunicação em massa. O final desse período será na Revolução Industrial, abrindo caminho para design moderno.

A invenção da impressa 
Durante a dinastia Tang (618-907) entre os séculos IV e VII AD, blocos de madeiras eram cortados para imprimir em tecidos e mais tarde em textos budistas. Uma escritura budista impressa em 868 é a versão mais antiga conhecida de um livro impresso. Começando no século XI, pergaminhos mais longos e livros foram produzidos usando impressoras de tipos móveis e disponibilizados com maior facilidade durante a dinastia Song (960-1279). Por volta de 1450, Gutenberg aperfeiçoou a impressora de tipos móveis e com isto, e ao uso do papel em substituição ao pergaminho, os livros se tornaram mais baratos e mais fáceis de serem adquiridos na Europa. Aldus Manutius desenvolveu a estrutura do livro impresso, que acabaria por se tornar a fundação ocidental do design de publicação. Essa era do design gráfico é chamada de Era Humanista.